Кервин Мэтьюз (; 8 января 1926 — 5 июля 2007) — актёр американского и британского телевидения, наиболее известный по ролям в фильмах «Седьмое путешествие Синдбада» (1958) и «Три мира Гулливера» (1960).

Биография 
Мэтьюз родился в Сиэтле, Вашингтон и когда ему исполнилось два года, он переехал с разведенной матерью в Джейнсвилл, штат Висконсин. Он посещал среднюю школу, которую окончил в 1943 году.

После окончания службы в Военно-воздушных силах США и окончания Второй мировой войны Кервин Мэтьюз длительное время выступал на вечерах в английском отеле «Мильтон», а затем начал актерскую карьеру. После переезда в 1945 году в Лос-Анджелес Мэтьюз участвовал в кастингах студии Columbia Pictures на роли в различных фильмах. Он также появлялся в известных фантастических фильмах 1950-х и 1960-х годов.

Актёр был геем и долгое время жил в браке с Томом Николлом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Kerwin Mathews
 The Final Taxi Podcast on Kerwin Mathews

Киноактёры США
Выпускники Белойтского колледжа